PLA1A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 456 амінокислот, а молекулярна маса — 49 715.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, деградація ліпідів, альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Фосфоліпази